Nieuwe Wetering (Salland), een waterloop door Salland;
 Nieuwe Wetering (Wijchen), een waterloop van Nijmegen naar Appeltern, grotendeels in de gemeente Wijchen;
 Nieuwe Wetering (Overijssel), een buurtschap in de gemeente Zwartewaterland, genoemd naar de gelijknamige watergang in de Polder Mastenbroek;
 Nieuwe Wetering (Friesland), een oude benaming van een waterloop die nu onderdeel is van het Prinses Margrietkanaal;
 Nieuwe-Wetering (Utrecht), een buurtschap in de gemeente De Bilt;
 Station Nieuwe Wetering, een voormalige spoorweghalte bij deze buurtschap;
 Nieuwe Wetering (Utrecht), een waterloop van Nieuwersluis,  naar de Oukoper Molen waar hij overgaat in de Angstel;
 Nieuwe Wetering (Zuid-Holland), een plaats in de gemeente Kaag en Braassem.
 Nieuwe Wetering (Zoeterwoude), waterloop tussen Zoeterwoude en Hazerswoude Dorp

Zie ook 
Oude Wetering (doorverwijspagina)